Константи́нос «Ко́стас» Цими́кас (; 12 мая 1996, Салоники) — греческий футболист, защитник клуба «Ливерпуль» и сборной Греции.

Клубная карьера 
Цимикас родился в Салониках, родом из деревни Лефконас, Серрес. Он начал свою карьеру в местной команде в своей деревне, а позже, когда ему исполнилось 14 лет, перешел в AS Neapoli Thessaloniki. В 2013 году выступал за клуб Пансеррайкос и забил 5 голов в сезоне 2013-14 в Gamna Ethniki.

Олимпиакос 
Цимикас дебютировал в Греческой Суперлиге в матче против «Каллони» 19 декабря 2015 года.

Виллем II 
В сезоне 2017/18 выступал на правах аренды за нидерландский клуб «Виллем II».

Ливерпуль 
10 августа 2020 года перешёл в «Ливерпуль», сумма сделки составила £11.75 млн. Сезон 2020/2021 игрок проведет под 21 номером.
Дебютировал за команду в матче предсезонного тура в Австрии против «Штутгарта». Вышел на замену в во втором тайме, результативными действиями не отличился.

Карьера в сборной 
Цимикас был впервые вызван в команду сборной Греции на матчи Лиги наций УЕФА 2018/19 против Венгрии и Финляндии в октябре.

Он дебютировал на международной арене в стартовом составе в домашнем матче с Венгрией 12 октября, забив единственный гол в игре.

Достижения

Клубные 
«Олимпиакос»
 Чемпион Греции (3): 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020
 Обладатель Кубка Греции: 2014/2015

«Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Англии: 2021/22
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Ливерпуль»